’’’Sompio’’’ är ett finskt ortnamn som kan syfta på:
 Den nordligaste delen av Sodankylä kommun i Finland.
 En historisk lappby i Kemi lappmark, även kallad Sombio, känd från 1600-talet och framåt.
 Sompios naturreservat (fi: Sompion luonnonpuisto) i Sompio.
 Renbeteslaget Kemin-Sompio i Savukoski kommun i Finland.
 Ön Sompio i sjön Ala-Kivijärvi i Södra Karelen.

Referenser

Noter

Vidare läsning

Externa länkar 
 Sompio: Sodankylän paikallislehti